Villinge kan syfta på:
Villinge, Helsingfors – en ö och en stadsdel i Helsingfors
Villinge, Stockholms skärgård – en ö i Stockholms skärgård